Yaqui (volk), een indiaans volk uit de Mexicaanse deelstaat Sonora
 Yaqui (taal), de taal van dat volk
 Yaqui (rivier), een rivier in Sonora